Kiiskisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kiiskisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,61, long 28,85),  (2 ha)
2. Kiiskisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,14),  (3 ha)
3. Kiiskisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar